Первый в 1953 году розыгрыш международного футбольного турнира Малого Кубка мира проходил в Венесуэле с 11(?) по 21(?) февраля 1953 года. В розыгрыше приняли участие четыре клуба. Они играли каждый с каждым по два матча. Все матчи были сыграны в Каракасе, на Олимпийском стадионе.

Результаты

Бомбардиры 
 Альфредо ди Стефано ( Мильонариос)

Примечания

См. также 
 Малый Кубок мира-53 на сайте RSSSF

1953-1
1953 год в футболе
Февраль 1953 года
1953 год в Венесуэле
Международные соревнования по футболу в Венесуэле